Пенитентес — многозначный термин, который может означать:
 Пенитентес — лыжный курорт в Аргентине
 Пенитентес — религиозное братство исповедующих римско-католическое христианство, образовавшееся в начале XIX-го века в пограничной области штатов Нью-Мексико и Колорадо.